Take a Bow est une chanson de Madonna
 Take a Bow est une chanson de Muse de leur album sorti en 2006, Black Holes and Revelations
 Take a Bow est un single de Rihanna ajouté à la réédition 2008 de son album Good Girl Gone Bad
 Take a Bow est une chanson de Leona Lewis